A játékos (1866), Dosztojevszkij regénye
A játékos (1982), Komár László lemeze
A játékos (1958), Claude Autant-Lara filmje
A játékos (1972), Alekszej Batalov filmje
A játékos (1974), Karel Reisz filmje
A játékos (1992), Robert Altman filmje
A játékos (1997), Makk Károly filmje
A játékos (2007), Sebastian Bieniek filmje
A játékos (2012), Hajdu Szabolcs filmje
A játékos (2021), Paul Schrader filmje, alternatív magyar címén Svindler